

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 5 podstawowych
 Leśna – miasto 
 Leśna – część miasta Hajnówka
 Leśna – część miasta Radków
 Leśna – część miasta Torzym
 Leśna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki
 Leśna – część wsi Żdżarka w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk
 Leśna – część wsi Leszczydół-Nowiny w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w 
 Leśna – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Leśna – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Leśna – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Lipowa
Inne:
 Leśna (ob. Lesznia) – wieś  w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Suraż

Cieki wodne 
 Leśna – rzeka, prawy dopływ Bugu
 Leśna – dopływ Nurca
 Leśna – potok, dopływ Soły
 Leśna – strumień na Wzgórzach Warszewskich, w Puszczy Wkrzańskiej między miastami Police i Szczecin
 Leśna – dopływ Bystrzycy

Inne 
 Leśna – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Leśna
 Leśna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Sopoćkinie
 Leśna – stacja kolejowa w miejscowości Leśna, w rejonie baranowickim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
 Leśna – dawna gromada w powiecie kieleckim
 Leśna – dawna gromada w powiecie lubańskim, 1954
 Leśna – dawna gromada w powiecie lubańskim, 1954–1972
 Leśna – dawna gromada w powiecie żywieckim

Zobacz też 
 Leśna – gmina w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim 
 Leśna – ośrodek rekreacji i wypoczynku w Sosnowcu
 Leśna – skała wspinaczkowa w Jerzmanowicach w woj. małopolskim (W Dolinie Szklarki)
 Leśna Góra, Leśna Jania, Leśna Podlaska, Leśna Woda
 Leśna-Stara Wieś
 Brzeźnica Leśna, Dąbrówka Leśna, Kęszyca Leśna, Kosianka Leśna, Osada Leśna, Podkowa Leśna, Rybnica Leśna, Telążna Leśna, Wólka Leśna